Геннадий Забелин:
 Забелин, Геннадий Петрович (1937—2018) — моряк, Герой Социалистического Труда.
 Забелин, Геннадий Степанович (1926—1998) — советский футболист, тренер и спортивный функционер.